La 63ª edición del Giro de Italia se disputó entre el 15 de mayo y el 7 de junio de 1980, con un recorrido de 22 etapas y 4025 km, que se recorrieron a una velocidad media de 35,897 km/h.

Juan Fernández logró la única victoria española en la ronda italiana de este año, y Faustino Rupérez fue el mejor clasificado, undécimo.

Bernard Hinault lograba su primer Giro de Italia, al imponerse a los italianos Wladimiro Panizza y Giovanni Battaglin, que le acompañaron en el podio.

Equipos participantes

Etapas

Clasificaciones

Referencias

1980
Ciclismo en Italia en 1980